Aurea steht für:

 Automobili Aurea, italienischer Autohersteller
 Aurea (Sängerin) (* 1987), portugiesische Popsängerin

Siehe auch:
 Aureo